Pauli steht für:
 Pauli (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pauli (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Pauli, finnische Variante des Vornamens Paul
 Pauli, Comicfigur und -serie der Rolf Kauka Comics

Siehe auch:
 Sankt Pauli
 Pauli-Matrizen, komplexe 2×2-Matrizen
 Pauli-Prinzip, physikalisches Gesetz der Quantenphysik
 Pauly
 Paulli
 Paoli